La casa-fàbrica Ramon era un conjunt d'edificis situat al Raval de Barcelona, avui desapareguts.

El 1782 tenim la primera notícia de l'existència d'una fàbrica d'indianes al carrer de Sant Pau, sota la raó social Pau Ramon i fill, constituïda pel mestre flassader Pau Ramon i el seu fill Jacint, que havia estat enviat pel seu pare a la fàbrica de Joaquim Espalter i Rosàs  per aprende l'ofici. Aquella primera instal·lació, que el 1783 ja disposava de 12 telers corrents, va ser ampliada el 1784 amb la compra a Ignasi de Dou i de Bassols (vegeu casa Ignasi de Dou) d'un hort al carrer de les Tàpies. En aquest terreny es va construir un edifici de planta baixa i dos pisos amb façana al carrer de Sant Pau, ampliat amb una planta més el 1796.

El 1793, Pau Ramon va erigir un edifici residencial al costat de la fàbrica i a la cantonada dels carrers de Sant Pau i Sant Oleguer, segons el projecte del mestre de cases Ignasi March, que acostumava a ometre'n la signatura. Aquest tenia un saló decorat amb pintures al·lusives a l’expedició dels almogàvers a Orient, obra del pintor Pere Pau Montaña i Placeta, acompanyades per versos catalans en octaves reials, atribuïts a l'escolapi Jaume Vada, membre de l'Acadèmia de Bones Lletres.

La fàbrica, que disposava del cicle complet de filatura, tissatge i pintat, estava equipada amb màquines contínues de filar, amb un motor cilíndric o «bogit» mogut per cavalls, sistema utilitzat des d'antic per a pouar aigua. El 1805, Jacint Ramon s’adreçà a Francesc Sanponç i Roca (1756-1821), un metge afeccionat a la mecànica, per demanar-li que dirigís la construcció «de una bomba de fuego que deseaba tener en su casa para cardar, hilar, subir agua y executar otras operaciones en su fábrica, conforme habia ohido decir que lo executa la famosa Máquina de Manchester en Inglaterra.» Sanponç acceptà el repte i durant dos anys (1804-1806) dirigí la construcció de tres noves màquines de vapor. Malauradament, la Guerra del Francès (1808-1814) deixà el país empobrit i la màquina de vapor de Jacint Ramon s'aturà per la manca de carbó i el tancament dels mercats a causa del bloqueig comercial per la nova guerra amb Anglaterra.

Les darreres notícies que tenim del fabricant són del 1825, quan va demanar permís per fer-hi unes reformes. En aquesta època s'instal·là a l'edifici del carrer de Sant Oleguer la família Keittinger (vegeu casa-fàbrica Keittinger), que el 1826 i el 1828 van demanar permís per a reformar-ne la façana.

La casa-fàbrica Ramon va anar desaparèixent progressivament a causa de l'expansió de la casa-fàbrica Ricart, procés que va començar el 1827 i va culminar el 1865. Només va quedar en peu l'edifici del carrer de Sant Oleguer, que finalment va ser enderrocat cap al 1992 per l'execució del PERI, sense cap mirament per les pintures que hostatjava.

Notes

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 

Edificis de Barcelona desapareguts
R
R
R